Les Masies (Aramunt), partida rural del terme d'Aramunt, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Municipis:
 Les Masies de Roda, municipi d'Osona
 Les Masies de Voltregà, municipi d'Osona
 Entitats de població:
 Les Masies (Aransís), nucli de masies disperses del terme d'Aransís, pertanyent al municipi de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà
 Les Masies (l'Espluga de Francolí) o Balneari les Masies, veïnat del municipi de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà
 Les Masies Catalanes, urbanització dins els termes municipals de l'Albiol i Alcover, al Baix Camp
 Les Masies de Dalt, veïnat del municipi de Cabanes, a l'Alt Empordà
 Les Masies de Nargó, poble del municipi de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell
 Les Masies de Sant Miquel, veïnat del municipi de Banyeres del Penedès, al Baix Penedès
 Les Masies del Torrent, veïnat del municipi d'Albinyana, al Baix Penedès
 Edificis:
 Les Masies (Vilaverd), conjunt de cases de Vilaverd, a la Conca de Barberà